Závod na 1000 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2018 se konal v hale Gangneung Oval v Kangnungu dne 23. února 2018.

V rekordu dráhy vyhrál závod Nizozemec Kjeld Nuis, který v Pchjongčchangu zvítězil i na trati 1500 m. Další cenné kovy získali Nor Håvard Holmefjord Lorentzen, olympijský šampion z půlkilometru, a Jihokorejec Kim Tche-jun. Stefan Groothuis, vítěz závodu v Soči 2014, ukončil v roce 2016 kariéru. Češi v závodě nestartovali.

Rekordy 
Před závodem měly rekordy následující hodnoty:

V závodě pokořil svůj vlastní rekord dráhy Kjeld Nuis, který dobruslil do cíle v čase 1:07,95.

Výsledky

Mezičasy medailistů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky závodu na 1000 m mužů, olympic.org
  Oficiální výsledky závodu na 1000 m mužů, isuresults.eu 

Muži 01000